Shadow DN8 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Shadow, сконструированный Тони Саутгейтом и Дэйвом Уссом, участвовавший в сезонах - годов.

История 

Во время Гран-при ЮАР 1977 года управлявший DN8 Том Прайс сбил насмерть маршала, перебегавшего трассу к остановившейся машине Ренцо Дзордзи. Огнетушитель из рук маршала попал валлийцу в голову и тот погиб.

За рулём этого автомобиля Алан Джонс в 1977 году выиграл дождевую гонку в Австрии, одержав первую в карьере победу, которая стала единственной в истории команды Shadow.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Shadow Формулы-1